Mancagne peut désigner :
les Mancagnes, un groupe ethnique de Guinée-Bissau et du Sénégal
le mancagne, une langue de cette région